Протеже́ ( - той, що охороняється; той, що оберігається) — людина, яка отримує допомогу впливової персони, ментора. Часто вживається щодо обдарованої людини, якій допомагає в просуванні більш досвідчений і багатий доброзичливець.

Див. також 
 Соціальні стосунки

Соціальні стосунки